Clément-François Bénazet (1740-1796), homme politique français ;
 Paul Bénazet (1876-1948), homme politique français ;
 Paul-Antoine Bénazet (1843-1920), homme politique français.